Albert av Sachsen kan syfta på:

* Albert av Sachsen (1828–1902), kung av Sachsen
 Albert av Sachsen (1875–1900), prins av Sachsen
 Albert II av Sachsen-Wittenberg (omkring 1285–1342), biskop av Passau
 Albert av Sachsen-Coburg-Gotha (1819–1861), prinsgemål av Storbritannien
 Albert av Rickmersdorf (omkring 1316–1390), biskop av Halberstadt
 Albert Kasimir av Sachsen-Teschen (1738–1822), hertig av Teschen, generalståthållare i Nederländerna
 Albert Viktor, hertig av Clarence och Avondale (1864–1892), presumptiv tronföljare av Storbritannien
 Albert von Sachsen (1934–2012), tysk historiker

Se även 
 Albrekt av Sachsen